Dies ist eine Liste der Städte auf Mauritius.

Die mit Abstand größte Agglomeration auf Mauritius ist Port Louis mit einer Einwohnerzahl von 615.505 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich rund die Hälfte der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 8.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 21. Juli 1983, 2. Juli 2000, 3. Juli 2011, eine Berechnung für den 1. Juli 2016 sowie der Distrikt, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Liste der größten Städte Afrikas
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Central Statistical Office
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte auf Mauritius

 
Mauritius